Общегреческий чемпионат 1954/1955 () — 19-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1954/1955
Греция
Греция
1954 год в Греции
1955 год в Греции